Arquitectura:
 Cabana o cabanya, habitatge construït per l'home, amb parets, planta i sostre, serveix de refugi contra les inclemències
 Cabana o cabanya de pastor, construcció feta amb la tècnica de pedra en sec 
 Cabana pasiega, tipologia d'arquitectura popular mixta (habitatge-edifici ramader), propi de les zones muntanyoses de Cantàbria
 Cabana o barraca de vinya, construcció rural obrada en pedra seca que té diferents usos, com ara servir d'aixopluc, per a desar-hi eines o com a alberg de bestiar, entre altres
 Cabana de volta, construcció d'arquitectura popular, caracteritzada per ser construïda amb la tècnica de pedra en sec i coberta amb una volta de pedra  
 Toponímia:
 Cabana (ciutat peruana), ciutat capital del districte del mateix nom a la província de Payasca (Perú) 
 Cabana (Corbera d'Ebre), obra de Corbera d'Ebre (Terra Alta) 
 Cabana (la Pobla de Massaluca), obra de la Pobla de Massaluca (Terra Alta) 
 Cabana (Vilalba dels Arcs), edificació de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) 
 Cabana de Bergantiños, municipi a la Comarca de Bergantiños de la província de la Corunya a Galícia
 A Cabana (Ferrol), parròquia i localitat al sud del municipi gallec de Ferrol, a la província de la Corunya
 La Cabana, entitat de població del municipi d'Alcover (Alt Camp)
 La Cabana (Navès), masia al municipi de Navès (Solsonès)
 Cal Cabana (Font-rubí), conjunt noucentista de Font-rubí (Alt Penedès) 
 Estany de la Cabana, cos d'aigua al terme del municipi d'Espot, dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
 Pla de la Cabana, plana al terme municipal de la Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça
 Sa Cabana, possessió al nord-est del terme municipal de Llucmajor, Mallorca
 Tossal de la Cabana, muntanya entre els municipis de Camarasa i de Vilanova de Meià
 Biografies:
 Camille Cabana (Elna, 1930 - París, 2002), ministre i senador de família sud-catalana
 Darío Xohán Cabana (Roás, Cospeito, Terra Chá, 1952 - 2021), escriptor gallec
 Francesc Cabana i Vancells (Barcelona, 1934), advocat i historiador de l'economia català